Contarinia désigne en biologie deux genres :
 Contarinia un genre de diptères de la famille des Cecidomyiidae ;
 Contarinia un genre d'algues rouges de la famille des Rhizophyllidaceae.

Homonymie de genre en biologie